Der Landtagswahlkreis Aachen I ist ein Landtagswahlkreis in Nordrhein-Westfalen. Er umfasst den nördlichen Teil der Stadt Aachen. Umfasste er zunächst die Stadtbezirke Haaren, Laurensberg, Mitte und Richterich, so gab er später einen Teil der Mitte an Aachen II ab. Zur Landtagswahl 2010 umfasste der Wahlkreis vom Stadtbezirk Mitte die Stadtteile 10 Markt, 13 Theater, 14 Lindenplatz, 15 St. Jakob, 16 Westpark, 17 Hanbruch, 18 Hörn, 21 Ponttor, 22 Hansemannplatz, 23 Soers, 24 Jülicher Straße, 25 Kalkofen, 47 Marschiertor und 48 Hangeweiher. Gegenüber der Landtagswahl 2005 verlor der Wahlkreis die Stadtteile 31 Kaiserplatz und 32 Adalbertssteinweg, gewann aber 25 und 48 hinzu.

Landtagswahl 2022 

Die Landtagswahl fand am 15. Mai 2022 statt. Astrid Vogelheim wurde mit 37,2 % direkt in den Landtag gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 60,4 %.

Landtagswahl 2017 

Wie bereits seit 2010 wird der Wahlkreis durch den SPD-Abgeordneten Karl Schultheis vertreten. Die Listenplätze der erst im Laufe der vergangenen Wahlperiode nachgerückten Abgeordneten Ulla Thönissen (CDU, Platz 33) und Karin Schmitt-Promny (Grüne, Platz 17) reichten nicht für einen Wiedereinzug in den Landtag aus.

Landtagswahl 2012

Landtagswahl 2010

Landtagswahl 2005

Landtagswahl 2000

Wahlkreissieger

Weblinks 
 Einteilung der Wahlkreise auf der offiziellen Webseite des Landtags Nordrhein-Westfalen

Einzelnachweise 

Aachen I
Politik (Aachen)